Naenara – browser sviluppato dal Korea Computer Center per il sistema operativo Red Star OS
 Naenara – principale portale web della Corea del Nord